Kobin ist der Familienname folgender Personen:

 Chris Kobin, US-amerikanischer Drehbuchautor und Produzent
 Wassyl Kobin (* 1985), ukrainischer Fußballspieler